Plusieurs bâtiments portent le nom de , parmi lesquels :

En Allemagne 
 une Marschallhaus maison de maître à Passau, en Bavière

En Suisse 
 une maison de maître à Kaiserstuhl, dans le canton d'Argovie
 une maison forte sur le territoire de la commune de Maienfeld, dans le canton des Grisons